Siemens ME75 — защищённый сотовый телефон фирмы Siemens Mobile, выпущенный в ноябре 2005 года.

Описание 

Компания BenQ, купившая Siemens Mobile, решила создавать ME75 на базе очень успешного в то время сотового телефона Siemens C75. Таким образом компания отпугнула старых клиентов, ранее приобретавших M-серию, так как ранее M-ки делались на основе бизнес-серии S, и имели высокую для своего времени функциональность.

Аппарат ничем не отличался от C75, кроме внешнего дизайна, и имеет достаточно слабые для своего времени функции: VGA-камеру, отсутствие Bluetooth, поддержки карт памяти и mp3-плеера.

Основной конкурент аппарата — Nokia 5140.

Значение SAR для данной модели — 0.478 W/kg.

Характеристики

Похожие по функциям модели 
 Siemens C75 (полная копия)
 Nokia 6020
 Philips 755
 Siemens CX65
 Panasonic X300
 Siemens S65

См. также 
 BenQ
 Siemens Mobile
 Защищённые сотовые телефоны

Ссылки 
 Обзор на сайте mobile-review.com
 Полное описание аппарата на основе официальной информации

ME75